De samenstelling van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 1956-1960 biedt een overzicht van de Eerste Kamerleden in de periode na de Eerste Kamerverkiezingen van 11 oktober 1956. De zittingsperiode ging in op 6 november 1956 en liep af op 20 september 1960.

Er waren 75 Eerste Kamerleden, verkozen door vier kiesgroepen, samengesteld uit de leden van de Provinciale Staten van alle Nederlandse provincies. Eerste Kamerleden werden verkozen voor een termijn van zes jaar, om de drie jaar werd de helft van de Eerste Kamer hernieuwd.

Wijzigingen in de samenstelling gedurende de zittingsperiode staan onderaan vermeld.

Gekozen bij de Eerste Kamerverkiezingen van 11 oktober 1956

KVP (25 zetels)
Cor Kropman, fractievoorzitter
Leo Beaufort
Jo Derksen
Jos Gielen
Leonard de Gou
Theo Hooij
Jan Koops
Evert Kraaijvanger
Harry van Lieshout
Ko Luijckx-Sleyfer
Jan Maenen
Chris Matser
Pieter Godfried Maria van Meeuwen
Gérard Mertens
Toon Middelhuis
Herman Nijkamp
Louis Regout
Alphons Roebroek
Maan Sassen
Nico Schuurmans
Frans Teulings
Theo Thurlings
Huub van Velthoven
Petrus Johannes Witteman
Jos Zegers

PvdA (22 zetels)
Joris in 't Veld, fractievoorzitter
Jan Broeksz
George Cammelbeeck
Hugo Jozias de Dreu
Gijs van Hall
Jan Hoogland
Sijtze de Jong
Jan Anne Jonkman
Paul Kapteyn
Dirk de Loor
Maarten de Niet
Henk Oosterhuis
Bertus de Rijk
Ab de Roos
Wim Schermerhorn
Tjalling Schorer
Martina Tjeenk Willink
Hilda Verwey-Jonker
Hein Vos
Floor Wibaut jr.
Hein Willemse
Kees van Wingerden

ARP (8 zetels)
Anne Anema, fractievoorzitter
Hendrik Algra
Isaäc Arend Diepenhorst
Herman Jan Hellema
Willem Rip
Marinus Ruppert
Jan Schipper
Jetze Tjalma

CHU (8 zetels)
Gualthérus Kolff, fractievoorzitter
Jochum van Bruggen
Marien Geuze
Johan van Hulst
Franz Lichtenauer
Rommert Pollema
Johannes Reijers
Gerrit Vixseboxse

VVD (7 zetels)
Anthonie Nicolaas Molenaar, fractievoorzitter
Geert de Grooth
Herman Derk Louwes
Harm van Riel
Jo Schouwenaar-Franssen
Reint Hendrik de Vos van Steenwijk
Bob de Wilde

CPN (4 zetels)
Jaap Brandenburg, fractievoorzitter
Cor Geugjes
Ben Polak
Leen Seegers

SGP (1 zetel)
Cornelis Smits, fractievoorzitter

Bijzonderheden
 Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 11 oktober 1956 werd de volledige Eerste Kamer hernieuwd.
 Jaap Brandenburg (CPN) werd door zowel kiesgroep II als kiesgroep III gekozen als Eerste Kamerlid. Hij ging zetelen namens kiesgroep III en werd in kiesgroep II vervangen door Ben Polak.
 Ivo Samkalden (PvdA) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan vanwege zijn benoeming tot minister in het kabinet-Drees IV. In zijn plaats werd Tjalling Schorer geïnstalleerd.
 Jacobus Rustige (CHU) nam zijn benoeming tot Eerste Kamerlid niet aan. In zijn plaats werd Jochum van Bruggen geïnstalleerd.

Tussentijdse mutaties

1957 
 8 januari: Jaap Brandenburg (CPN) werd als fractievoorzitter van zijn partij opgevolgd door Cor Geugjes.
 13 januari: Herman Nijkamp (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer, nog voor hij formeel geïnstalleerd werd. Op 5 februari dat jaar werd Harmannus Rottinghuis in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 7 maart: Jaap Brandenburg (CPN) overleed voor hij formeel geïnstalleerd kon worden als Eerste Kamerlid. Op 9 april dat jaar werd Annie van Ommeren-Averink in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 3 mei: Frans Teulings (KVP) vertrok uit de Eerste Kamer. Op 28 mei dat jaar werd Flip van Campen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 mei: Hilda Verwey-Jonker (PvdA) verliet de Eerste Kamer vanwege haar benoeming tot Kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Op 25 juni dat jaar werd Coen van der Waerden in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 11 december: Cor Geugjes (CPN) verliet de Eerste Kamer nadat hij in conflict was gekomen met de leiding van zijn partij. Op 21 januari 1958 werd Harm Haken in de ontstane vacature geïnstalleerd. Geugjes werd als fractievoorzitter van de CPN op 12 december 1957 opgevolgd door Leen Seegers.

1958 
 4 februari: Maan Sassen (KVP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Commissie van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie. Op 4 maart dat jaar werd Jan Teijssen in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 1 maart: Geert de Grooth (VVD) nam ontslag om zich te kunnen wijden aan zijn taken als lid van de Staatscommissie inzake de herziening van de burgerlijke wetgeving. Op 18 maart dat jaar werd Daniël Apolonius Delprat in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 mei: Floor Wibaut jr. (PvdA) verliet de Eerste Kamer om persoonlijke redenen. Op 1 juli dat jaar werd Arie Querido in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 15 augustus: Hein Willemse (PvdA) overleed. Op 9 september dat jaar werd Jannis Pieter Mazure in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 21 november: Anthonie Nicolaas Molenaar (VVD) overleed. Op 23 december dat jaar werd Johan Witteveen in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de VVD werd Molenaar op 2 december 1958 opgevolgd door Harm van Riel.

1959 
 8 februari: Willem Rip (ARP) overleed. Op 3 maart dat jaar werd Wiert Berghuis in de ontstane vacature geïnstalleerd.
 28 februari: Gualthérus Kolff (CHU) overleed. Op 9 juni dat jaar werd Kees Staf in de ontstane vacature geïnstalleerd. Als fractievoorzitter van de CHU werd Kolff op 7 april 1959 opgevolgd door Rommert Pollema.
 21 september: Cornelis Smits (SGP) verliet de Eerste Kamer wegens zijn drukke werkzaamheden. Op 27 oktober dat jaar werd Herman Fokker in de ontstane vacature geïnstalleerd. Fokker volgde dezelfde dag Cornelis Smits op als fractievoorzitter van de SGP.
 23 september: Marinus Ruppert (ARP) nam ontslag vanwege zijn benoeming tot lid van de Raad van State. Op 3 november dat jaar werd Piet Elfferich in de ontstane vacature geïnstalleerd.

1960  
 30 maart: Herman Jan Hellema (ARP) vertrok uit de Eerste Kamer in verband met zijn drukke werkzaamheden. Op 12 april dat jaar werd Johannes Cornelis Haspels in de ontstane vacature geïnstalleerd. 

1956-1960